Eduardo Zalamea Borda (Bogotá, 15 de noviembre de 1907 - 13 de septiembre de 1963) fue un periodista y novelista Colombiano. Publicó el 21 de mayo de 1934 los Cuatro años a bordo de mí mismo. Diario de los cinco sentidos. El 22 de mayo Eduardo Zalamea presenta su nueva novela con una columna en la página 4 de el diario 'El Espectador' firmada como Dedalus donde descarta por completo que sea una obra proustiana y sienta definitivamente el carácter joyceano de la misma aunque rechaza los encasillamientos. Bajo la columna anuncia la aparición de la obra puesta a la venta en la librería 'Renacimiento' de Bogota. 

La novela la subtitula ' Diario de los cinco sentidos'. Precisamente este último es el título de un artículo de Abelardo Forero Benavides quién por esos meses lee a Zalamea junto con Darío Achury Valenzuela y el mismo Tomás Carrasquilla que hace un cálido elogio.( Ver el diario 'El Espectador' de esas fechas.) 

En enero de 1923 había viajado a la Guajira con 16 años y luego de estar en el Ejército desde los 14. Estuvo allá cuatro años y regreso a Barranquilla y allí mismo intento suicidarse en el Café Roma. El poeta Gregorio Castañeda Aragón lo auxilio y lo llevó al hospital. Cuando regreso por el Eduardo se había marchado￼.(La versión de García Márquez concuerda en todo con esto. Cfr.'Vivir para contarla'.Editoral Norma.2002. pag 135.)

Ya en Bogotá,en 1929,pública sus primeros poemas sobre la Guajira en la revista "Universidad". Comienza la novela,a los 22 años, con unas crónicas exitosas publicadas en el vespertino "La Tarde"-creado para sostener la candidatura del liberal Olaya Herrera-.

En pleno retorno del liberalismo al poder tras 46 años de hegemonía conservadora, termina en 1932  los "Cuatro años a bordo de mi mismo￼" en quince días y cuando contaba veinticuatro años. De 1933 a 1934 pierde a su hijo y a su esposa y pública su novela. 

El 15 de julio de 1934 viajó a Ginebra, Suiza, como Secretario de la Delegación permanente ante la Sociedad de naciones.(Ver el diario 'El Espectador' de Bogotá de esa fecha donde anuncia la partida de Zalamea hacia Ginebra.)De 1935 a 1938 trabajó como Director del Archivo Nacional donde publicó el Libro de los acuerdos públicos y privados de la Real Audiencia y la Revista del Archivo nacional, en la que destaca la revista conmemorativa de los cuatrocientos años de fundación de Bogotá. Durante su estadía en el Archivo dio impulso a la biblioteca general del mismo.

Trabajó como redactor y columnista en La Tarde (1930), El Espectador (1934), El Liberal (1938-1940) y nuevamente en El Espectador (1941-1963), siendo de este último importante columnista y donde se destacó por su incansable vocación periodística durante las décadas de 1940 y 1950. Había empezado a escribir en El Espectador su columna 'La ciudad y el mundo'el 23 de enero de 1941 como Ulises. Antes,en 1934, escribía en 'Día a día',una de las columnas de este diario, como Bloom y Dedalus.

"En 1946(refiriéndose a Eduardo Caballero Calderón) funda el radio periódico Onda libre con Eduardo Zalamea, José Mar y otros que se acercaban al comunismo y a las ideas socialistas de Jorge Eliecer Gaitán." Cita tomada de "Papá y yo" por Beatriz Caballero. Taurus, 2008

Entre sus labores más recordadas está la publicación de los tres primeros cuentos de Gabriel García Márquez en 1947 (y la de los posteriores hasta 1953*)quien años más tarde en 1982, se convertiría en el único premio nobel de Literatura de Colombia hasta el momento. García Márquez en su obra Vivir para contarla recuerda a Zalamea como un gran maestro y le reconoce su impronta en el aprendizaje del oficio durante los 18 meses que estuvieron juntos en El Espectador (1954 a 1955). Las dos primeras ediciones de La hojarasca la primera novela de García Márquez, se dieron muy cerca de Zalamea Borda.(Para informarse de la relación entre Gabriel García Márquez y Eduardo Zalamea Borda está la siguiente bibliografía: 'Eduardo Zalamea Borda le decouvreur de García Márquez' por Jacques Gilard en 'Melanges americanistes en hommage a Paul Verdevoye'.También:' La obra periodística de Gabriel García Márquez' por Jacques Gilard.Vols 1,2,3,4 y 5. En esa recolección está la cronología de la relación entre Gabo y Ulises de enero de 1954 a finales de 1955. Y está su relación posterior. Para conocer los primeros cuentos de Gabo publicados por Ulises está el libro 'Tras las claves de Melquiades' de Eligio García Márquez. El reconocimiento de Eduardo Zalamea Borda como su mentor está en su libro 'Vivir para contarla' y especialmente en el escrito de Gabo publicado en el diario 'El Tiempo' de Bogotá el 6 de diciembre de 1998 donde reconoce a Eduardo Zalamea Borda como su maestro y como su personaje del siglo.)      

*Los cuentos posteriores no aparecieron en la sección "Fin de semana" sino en el Magazín Dominical también dirigido por Eduardo Zalamea. 

 

También fue el mentor de Álvaro Mutis.  Los primeros poemas de este  los público Zalamea en 1947.Dice Gabo que en Fin de Semana,la página de El Espectador' dirigida por Zalamea, aparecían sus primeros cuentos y los primeros poemas de Mutis. Álvaro Mutis fue Premio Cervantes.( Álvaro Mutis reconoce el carácter excepcional de Eduardo Zalamea Borda como el mayor intelectual de su época en una entrevista que concedió a Jacques Gilard en 1995. Puede leerse completa en persee.fr. que la reproduce del original aparecido en la revista Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-bresilien. Revista número64, año1995, pp.179-192. La entrevista se dio en París el 15 de noviembre de 1995.)

Estimuló a muchos otros, como a Gaitán Durán, a los cuales García Márquez llamó «La generación del 9 de abril». Gaitán Durán hace la siguiente crítica sobre los Cuatro años: (Diario 'El Tiempo' de Bogotá, segunda sección, página2, domingo 25 de abril de 1948) ' Creo conocer la mayor parte de la novelistica americana y siempre he notado en sus obras más representativas como defecto fundamental, -que les resta universalidad y permanencia- una especie de revestimiento de elementos típicos,colocados allí de una manera puramente exterior (...) sin ir al fondo mismo del problema del hombre americano.(...) La primera virtud de esta novela es que'... en Cuatro años a bordo de mí mismo el novelista va hasta el fondo de nuestra América.' La segunda virtud de la novela de Zalamea su realismo humano y su vigorosa veracidad'. 'La tercera virtud: su estructura interna, su organización y su método novelístico'.

No se sabe exactamente cuál fue su relación con Manuel Mejía Vallejo, pues revisando la revista 'Crítica' no aparece la novela que Mejía Vallejo en un reportaje afirmó que Ulises le había publicado.

En 2001, Villegas Editores de Bogotá publicó su segunda novela .

La cuarta batería que se creía perdida en el incendio de El Espectador en 1952.

En 2014 eLibros Editorial publica la edición digital de Cuatro años a bordo de mí mismo donde se procuró conservar en lo posible la puntuación original.

En 2017, Seix Barral volvió a editarla como lo hizo en 1997.

Hay una traducción al checo,en la Colección Symposium, de 1942. En enero de 2022 salió a las librerías de la República Popular China la traducción al chino simplificado de los "Cuatro años a bordo de mí mismo" que contiene las notas finales traducidas también. Es una traducción completa y extensa, de gran belleza y que tiene especial interés para el público chino.

En 1958, basándose en sus experiencias en Israel, publicó una colección de sus columnas escritas durante el viaje. Es 'Israel rosal de Isaías', que espera una nueva edición 60años después.

Entre el 1 de mayo de 1960 y el 31 de agosto de 1962, fue embajador ante la Unesco en París.

Falleció el 13 de septiembre de 1963. El diario 'El Espectador' del 14 de septiembre invita a las exequias a las  de ese sábado, en el templo de Lourdes. (El Círculo de periodistas, del cual fue socio fundador y presidente, aprobó mención de honores.).

Referencias

Enlaces externos 
 https:www.zalameas.blogspot.com.

Zalamea Borda, Eduardo
Zalamea Borda, Eduardo
Escritores en español del siglo XX